Serie A kan henvise til flere øverste række i sportsgrene i Italien:

 Serie A – bedste række i italiensk fodbold.
 Serie A (ishockey) – øverst rangerende ishockeyliga i Italien
 Serie A (kvinder) – bedste række i italiensk kvindefodbold.